Plaatsen in de Verenigde Staten:
Chapel Hill (North Carolina)
Chapel Hill (Tennessee)